Уилли Моррис Дин (; род. , Скенектади, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, также имеющий гражданство Болгарии. Играл на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Дин начал свою карьеру в университете Пердью. Третий год выступления за команду университета стал самым успешным в студенческой карьере Уилли. Он не только установил рекорды по набираемым подборам (5,0), перехватам (1,7) и очкам (17,8), но и вышел с «Пердью» в итоговый турнир NCAA.

Профессиональную карьеру Дин начал в греческом «Илисиакос» , затем перешёл в турецкий «Тюрк Телеком» и итальянский «Виртус» (Болонья).

В 2005 году стал игроком владивостокского клуба «Спартак-Приморье», за который выступал в течение двух сезонов.

В 2007 году подписал контракт с болгарским «Лукойл Академик», за который выступал на протяжении трёх разных отрезков времени (2007/2008; 2009; 2010). В составе «Академика» Уилли стал трёхкратным чемпионом Болгарии.

В 2008 году выступал за литовский «Жальгирис», подписав однолетний контракт. Но, в декабре 2008 года был вынужден покинуть команду из-за финансовых трудностей клуба.

В дальнейшем, Дин выступал за польский «Туров», французский «Нанси», украинскую «Одессу», испанский «Эстудиантес» и украинский «Химик».

В августе 2013 года стал игроком волгоградского клуба «Красный Октябрь». Успешно выступая за команду, Дин установил рекорд Единой лиги ВТБ по результативным передачам, совершив 18 передач. Также, был признан MVP марта в Единой лиге ВТБ. В мае 2014 года покинул «Красный Октябрь» и остаток сезона провел в итальянском клубе «Олимпия Милан».

Сезон 2014/15 Дин начал в составе итальянского «Варезе», проведя за клуб 19 матчей, в среднем набирая 8,1 очков, 2,5 подбора и 3,1 передачи, проводя на паркете 22 минуты.

В феврале 2015 года вернулся в «Красный Октябрь», подписав контракт до окончания сезона 2014/2015.

5 ноября 2015 года подписал контракт с «Гавром».

Достижения 
  Чемпион Болгарии (3): 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
  Чемпион Франции: 2010/2011
  Обладатель Кубка Болгарии: 2007/2008
  Финалист Кубка Болгарии: 2008/2009

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»
 Профиль на сайте БК «Красный Октябрь»

Баскетболисты США
Баскетболисты Болгарии
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Лукойл Академик»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Одесса»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Шампань Шалон-Реймс»